Сергей Сергеевич Крамаренко: Крамаренко, Сергей Сергеевич (1946—2008) — советский футбольный вратарь.
  (род. 1994) — российский полузащитник, играющий в футбольном клубе «Кубань Холдинг».